Vive la rose es una canción popular francesa del siglo XVIII sobre el amor no correspondido.

Descripción 
"Mon ami me délaisse" se traduce aproximadamente como "Mi novio me dejó". La canción continúa para explicar que el protagonista ha encontrado una nueva novia. Otro verso dice que se rumorea que está enferma. El narrador dice que si ella muere, él probablemente querrá volver con ella, pero ella no lo tendrá. El coro "Vive la rose et le lilas" significa "Viva la rosa y las lilas".

Historia 
Vive la rose fue la última grabación de Émile Benoît. Fue interpretado por varios otros músicos; una de esas interpretaciones se denominó "une vieille chanson française interprétée par la suite par Guy Béart pour les enfants".  Fue interpretado por Guy Béart (1960), Cora Vaucaire (1975), Nana Mouskouri (1978), Mes souliers sont rouges (2000) y Ten Strings and a Goat Skin (2013). Otros nombres para la canción incluyen "Mon amant me délaisse" y "La méchante".

Letra

Adaptación cinematográfica 
En 2009, la versión de Benoit de la canción fue adaptada como un cortometraje de medios mixtos del National Film Board of Canada de Bruce Alcock. La película fue nombrada en la lista de los Diez Mejores de Canadá del Festival Internacional de Cine de Toronto del 2009, y fue nominada al Premio Genie al Mejor Cortometraje de Animación.

Referencias 

Canciones en francés
Canciones de folk de Canadá
Canciones del siglo XVIII